El topónimo Sendelle puede hacer referencia a:

 Sendelle (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sendelle (Lugo), localidad española de la parroquia y municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo, Galicia.
 Sendelle (Pontevedra), parroquia civil española del municipio de Creciente, provincia de Pontevedra, Galicia.